Frenchie o frenchie (palabra que en inglés significa francesito) puede referirse a:

 Raza de perro llamada también Bulldog Francés o Bully
 Frenchie, película estadounidense estrenada en 1950.